Трагический герой — основной протагонист произведений жанра трагедия. Данный тип героя был разработан древнегреческими трагиками — Софоклом, Эсхилом, Еврипидом, затем получил развитие в трагедиях Сенеки, Уильяма Шекспира, Гёте, Шиллера и других.

По словам Аристотеля, трагический герой должен вызывать у зрителя чувство жалости и страха. В то же время он отмечает, что трагический герой должен быть добродетельным, но никогда в высшей мере.

Примечания

Литература 

 Carlson, Marvin. 1993. Theories of the Theatre: A Historical and Critical Survey from the Greeks to the Present. Expanded ed. Ithaca and London: Cornell University Press. ISBN 0801481546.
 Janko, Richard, trans. 1987. Poetics with Tractatus Coislinianus, Reconstruction of Poetics II and the Fragments of the On Poets. By Aristotle. Cambridge: Hackett. ISBN 978-0872200333.
 Pavis, Patrice. 1998. Dictionary of the Theatre: Terms, Concepts, and Analysis. Trans. Christine Shantz. Toronto and Buffalo: University of Toronto Press. ISBN 978-0802081636.

Театральные амплуа
Трагедия